

Personas 
Personas que lleven el apellido Kótov:

Mijaíl Kótov, botánico ucraniano.
Aleksandr Kótov, ajedrecista ruso, nacido en la URSS.

Personajes de ficción 

Sergéi Kótov, veterano bolchevique, protagonista de la película Quemado por el sol.